Quarré peut faire référence à:

Toponyme 
Quarré-les-Tombes,  commune française en région Bourgogne-Franche-Comté
Canton de Quarré-les-Tombes, dans le département de l'Yonne
Rue Jean-Quarré, voie du  de Paris

Famille 
Famille de Quarré famille noble de Bourgogne

Patronyme 
Antoinette Quarré (1813-1847), poétesse
Jean Quarré (1919-1942), militant communiste et résistant 
Pierre Quarré (1909-1980), historien de l'art français
Pierre Quarré d'Aligny (1641/1642-1730), militaire français, auteur de Mémoires

Homonymie de patronyme